Francavilla Fontana, comuna italiana da Púglia
 Francavilla d'Ete, comuna italiana do Marche
 Francavilla Bisio, comuna italiana do Piemonte
 Francavilla Marittima, comuna italiana da Calábria
 Francavilla al Mare, comuna italiana dos Abruzzos
 Francavilla Angitola, comuna italiana da Calábria
 Francavilla di Sicilia, comuna italiana da Púglia
 Francavilla in Sinni, comuna italiana da Basilicata

Ver também 

Desambiguações de topônimos